Inema (Paraíba do Sul) – bairro de Paraíba do Sul
Inema (Ilhéus) – distrito de Ilhéus
Praia de Inema – praia de Salvador
Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) – órgão governamental estadual da Bahia